Okręty US Navy o nazwie USS  "Azalea":
Pierwszy "Azalea" był uzbrojonym holownikiem z okresu wojny secesyjnej.
Drugi "Azalea" był okrętem zaopatrzeniowym latarni. W służbie US Navy w latach 1917-1919.
Trzeci "Azalea" był drewnianokadłubowym okrętem zbudowanym w 1915 w Wilmington (Kalifornia).

Azalea